Гу́ркач — польське (Hurkacz) та українське прізвище.

Персоналії 
 Губерт Гуркач (* 1997) — польський тенісист.
 Рита Гуркач (* 1992) — українська актриса.

Українські прізвища
Польські прізвища